Příjmení Hruban nese více různých osob:

 František Hruban (1852–1930) – rakouský soudce a politik z Moravy, poslanec Moravského zemského sněmu
 Konrád Jaroslav Hruban (1893–1977) – český stavební inženýr
 Mořic Hruban (1862–1945) – český politik a právník 
 Vojtěch Hruban (* 1989) – český basketbalista